Grabowo (gemeente)
 Grabowo (powiat Gołdapski)
 Grabowo (powiat Kolneński)
 Grabowo Bobowskie
 Grabowo Kościerskie
 Grabowo Parchowskie

Zie ook 
 Grabovo (doorverwijspagina)
 Hrabove (doorverwijspagina)